Чижиков Віктор Олександрович (1935—2020) — радянський та російський художник-карикатурист, автор образу Олімпійського Мішки, талісману літніх Олімпійських ігор 1980 року в Москві. Народний художник Російської Федерації.
 Чижиков Геннадій Дмитрович (* 1964) — президент Торгово-промислової палати України, Почесний консул Франції.
 Чижиков Давид Михайлович (1895—1974) — радянський вчений-металург, один із засновників радянської кольорової металургії. Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АН СРСР. Двічі лауреат Сталінської премії.
 Чижиков Дмитро Олександрович (* 1993) — російський легкоатлет, що спеціалізується на потрійному стрибку, чемпіон Росії у приміщенні-2018. Чемпіон Європи серед молоді-2015.
 Чижиков Макар Іванович (1881—1919) — учасник громадянської війни. Військовий комендант Очакова; голова ЧК міста.
 Чижиков Олексій Вікторович (* 1969) — радянський і російський футболіст, грав як захисник та півзахисник.
 Чижиков Олексій Іванович (1921—1993) — радянський військовий лікар, полковник медичної служби, заслужений лікар УРСР.
 Чижиков Петро Васильович (1921 — після 1968) — Герой Радянського Союзу, позбавлений звання.
 Чижиков Родислав Матвійович (1929—2010) — радянський шосейний та трековий велогонщик.
 Чижиков Сергій Григорович (нар. 1966) — український військовослужбовець капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни